Cesare Lombroso (1835-1909), professeur italien de médecine légale ;
 Daniela Lumbroso (née en 1961), animatrice et productrice française de radio et de télévision ;
 Giacomo Lumbroso (1844-1925), archéologue, historien et linguiste italien ;
 Isaac Lumbroso (1680-1752), rabbin et érudit talmudiste tunisien ;
 Marc Lumbroso, producteur de musique français ;
Patronyme italien